Ариана може да се отнася за:

 Ариана или Аряна, също и Ария — сатрапия (персийска провинция) на Ахеменидската империя, разположена на територията на днешните Афганистан (главно Херат), източната част на Иран и Западен Пакистан;
 Ариана – серия европейски ракети-носители за граждански цели:
 Ариана 1;
 Ариана 2;
 Ариана 3;
 Ариана 4;
 Ариана 5;
 „Ариана“ – марка българска бира;
 Ариана — парково езеро в Борисовата градина в София, България;
 Ариана – град в Северен Тунис;
 Ариана – област в Северен Тунис;
 Ариана – женско име.